La competizione del Concorso completo individuale di equitazione dei Giochi della XIX Olimpiade si è svolta i giorni dal 18 al 21 ottobre 1968 al Campo Marte di Città del Messico.

Risultati

Dressage 
Si è svolta nei giorni 18 e 19 ottobre al Club de Golf Avándaro.

Prova di Cross-country 
Si è disputata il giorno 20 ottobre.

Prova di salto 
Si è disputata il giorno 21 ottobre.

Classifica Finale

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

Concorso completo individuale